Архи́пова — женская форма русской фамилии  и название населённых пунктов в России.

Фамилия  Архипова, Анастасия Ивановна (род. 1955) — советский и российский художник-иллюстратор.
 
 Архипова, Вероника Игоревна (род. 2001) — российская волейболистка.
 Архипова, Галина Очировна (1944—2016) — советская и российская спортсменка по стрельбе из лука.
 Архипова, Евдокия Сергеевна (1886—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Архипова, Екатерина Васильевна (1927—2007) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Архипова, Елена Юрьевна (род. 1988) — российская биатлонистка.
 
 Архипова, Людмила Климентьевна (род. 1978) — российская легкоатлетка.
 Архипова, Мария Павловна (1932—2008) — советская и российская юрист и общественный деятель.
 Архипова, Нина Николаевна (1921—2016) — советская и российская актриса.
 Архипова, Светлана Владимировна (род. 1982) — российская футболистка.
 
 Архипова, Элина Анатольевна (род. 1960) — российский композитор.

Топоним 
 Архипова — деревня в Орловской области.
 Архипова — деревня в Пермской крае.

См. также 
 Архипово